

Sigle 
 Ethniko Apeleftherotiko Metopo  (in greco: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο= Fronte nazionale di liberazione greco) – principale organizzazione della resistenza greca contro l'invasione nazifascista (1940-1945)

Codici 
 EAM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Najran (Arabia Saudita)

Religione 
 E.A.M. – Ancelle dell'Amore Misericordioso